Ono eller Ōno kan avse:

 Ōno, Fukui - stad i Fukui prefektur, Japan
 Ono, Hyōgo - stad i Hyōgo prefektur, Japan
 Ono, Fiji - ö i Fiji